Klisa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Klisa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Zvornik

 Klisa – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Velika
 Klisa – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Lipik
 Klisa – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w mieście Osijek

 Mala Klisa – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Đulovac
 Velika Klisa – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Đulovac